Brème est un nom vernaculaire féminin, ambigu en français car il peut désigner différentes espèces de poissons d'eau douce, au corps haut et peu épais, appartenant tous à la famille des Cyprinidés. En français, il fait en premier lieu référence à la brème commune (Abramis brama). Ce nom est aussi à l'origine de plusieurs noms normalisés ou de noms vulgaires créés pour la nomenclature scientifique en français.

Physiologie, comportement et écologie 
Les brèmes sont des poissons d'eau douce qui ont en commun d'avoir un corps haut et comprimé en largeur. Cette espèce de poisson d'eau douce fait partie de la famille des carpes.

Les caractéristiques générales des brèmes sont celles des Cyprinidae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et figurent donc plusieurs fois dans cette liste. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Brème - voir Brème commune
 Brème argentée - voir Brème bordelière
 Brème blanche - voir Brème bordelière
 Brème bordelière - Blicca bjoerkna
 Brème commune - Abramis brama
 Brème du Danube - Ballerus sapa
 Brème franche - voir Brème commune
 Brème de Russie - Vimba vimba
 Brème sapa - voir Brème du Danube
 Grande brème - voir Brème commune

Notes et références

Voir aussi 
 Brème ou Vivaneau Royal, une brème de mer
 Brèmes de mer 
 Brème d'Amérique - Carpiodes cyprinus
 Brème de Wurhang - Megalobrama amblycephala
 Rondeau brème - Archosargus rhomboidalis

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu